Dit is de wereldranglijst van november 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 november 2001.

Mannen 11